Neuenkrug steht für:
 Neuenkrug (Dobersdorf), ein Wohnplatz der Gemeinde Dobersdorf im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Neuenkrug (Ramin), ein Wohnplatz der Gemeinde Ramin des Amtes Löcknitz-Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenkrug (Schlesen), ein Wohnplatz der Gemeinde Schlesen im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Neuenkrug (Viereck), ein Wohnplatz der Gemeinde Viereck des Amtes Uecker-Randow-Tal im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenkrug (Westrum), ein Wohnplatz vom Warfendorf Westrum in Wangerland im Landkreis Friesland in Niedersachsen
 Neuenkrug (Wöhrden), ein Ortsteil der Gemeinde Wöhrden im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Neukrug
 Neuekrug